ФК Хајдук је име више фудбалских клубова:
у Србији:
 ФК Хајдук Вељко 
 ФК Хајдук Алибунар
 ФК Хајдук Бачко Душаново
 ФК Хајдук Београд
 ФК Хајдук Бешка
 ФК Хајдук Дивош
 ФК Хајдук Горња Трнава
 ФК Хајдук Јовановац
 ФК Хајдук Кула
 ФК Хајдук Стапар
 ФК Хајдук Подунавац
 ФК Хајдук Прешево
 ФК Хајдук Чуруг
 ФК Хајдук Чепуре
 ФК Хајдук Краљево
 ХШК Хајдук Земун
 ФК Хајдук Шимановци

у Хрватској:
  НК Хајдук Бапска 
  НК Хајдук Брезје 
  НК Хајдук Херцеговац 
  НК Хајдук Маријанци 
  НК Хајдук Мирко Мирковци 
  НК Хајдук Пакрац 
  НК Хајдук Поповац 
  НК Хајдук Придрага 
  ХНК Хајдук Сплит 
  НК Хајдук Товарник 
  НК Хајдук Широко Поље 
  НК Хајдук Вела Лука

у Македонији
  ФК Хајдук Вратница
у Швајцарској
  НК Хајдук Цирих

у Федерацији БиХ:
  НК Хајдук Орашје
  ХНК Хајдук Оргуз
у Српској:
  ФК Хајдук Кожухе
  ФК Хајдук Баткуша
угашени клубови:
 ФК Хајдук Сарајево